Gagarin je priimek več znanih oseb:

 Grigorij Grigorjevič Gagarin (1810—1893), ruski slikar, grafik in arhitekt 
 Jurij Aleksejevič Gagarin (1934—1968), ruski kozmonavt
 Matvej Petrovič Gagarin (?—1721), upravitelj sibirske gugernije
 Pavel Gavrilovič Gagarin (1777—1850), ruski generalmajor
 Pavel Pavlovič Gagarin (1789 —1872), ruski politik